Иэ́н Дж. Те́тли (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Обладатель уникального достижения: он три раза становился чемпионом мира среди мужчин, каждый раз играя на позиции второго, но каждый раз с разными командами — в  году командой руководил скип Эл Хакнер, в  скип Эд Вереник, а в  году скип Уэйн Мидо.

В 1999 ввёден в Зал славы канадского кёрлинга. В 2022 введён в Международный зал славы кёрлинга Всемирной федерации кёрлинга.

Достижения 
 : золото (, , ).
 : золото (, , ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец Билл Тетли — чемпион Канады среди мужчин 1975 года, бронзовый призёр чемпионата мира 1975 года.

Женат на американской кёрлингистке, многократной чемпионке США среди женщин Эрике Браун, у них трое детей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Члены Международного зала славы кёрлинга